Нианг — сенегальская фамилия.

Известные носители 
 Нианг, Мустафа — баскетболист.
 
 Нианг, Сейни — политик.
 Нианг, Усейну — сенегальский футболист.